Sledi periodni sistem iz katerega najdete povezave na stran s seznamom in opisom določenih spojin elementov.